Александр Николаевич Воробьёв:
 Воробьёв, Александр Николаевич (род. 1956) — народный депутат Украины I созыва.
 Воробьёв, Александр Николаевич — инженер, лауреат Государственной премии СССР.
 Воробьёв, Александр Николаевич (род. 1964) — советский и российский футболист.